Segue un elenco dei 165 comuni dello stato brasiliano del Rio Grande do Norte (RN).

Note

Voci correlate 
 Comuni del Brasile

 
Rio Grande do Norte